Az ezüst kecske – Bródy Sándor 1898-ban megjelent regénye, amelyből
 A medikus címmel 1910-ben készült színmű
 Az ezüst kecske – Kertész Mihály 1912-ben bemutatott rövidfilmje Bródy Sándor azonos című regényéből
 Az ezüst kecske – Kertész Mihály 1916-ban bemutatott egész estés némafilmje Bródy Sándor azonos című regényéből (1898) illetve a belőle készült A medikus című színműve (1910) alapján